Keira Knightley, (1985- ), une actrice britannique ;
 Will Knightley, (1946- ), un acteur britannique.

 Dans la fiction :
 Mr Knightley, protagoniste masculin principal du roman Emma de Jane Austen, publié en 1815.
Patronyme anglais